Moyano peut être un :

Patronyme 
 Antonio Moyano (1928-2010), joueur de football espagnol
 Carlos María Moyano (1854-1910), militaire et explorateur argentin
  (1930-1992), écrivain argentin
 Josué Moyano (1989- ), cycliste argentin
 Luis Ministro Moyano (1976- ), cycliste argentin
 María Elena Moyano (1958-1992), militante sociale et féministe péruvienne assassinée par des membres du Sentier lumineux
 Martín Bustos Moyano (1985- ), joueur de rugby argentin
 Ramiro Moyano (1990-), joueur de rugby argentin
 Ricardo Moyano (1961- ), musicien argentin
 Virginie Gonzalez Moyano (1971- ), femme politique belge

Divers 
 Loi Moyano ou  loi d'instruction publique du 9 septembre 1857 :  une loi espagnole, destinée à consolider le système éducatif du pays. 
 Lycée Claudio Moyano, lycée à Zamora